

Geografia
 Isola di Fair – isola della Scozia

Persone
 Brian Fair – cantante statunitense
 C.J. Fair – cestista statunitense
 Elinor Fair – attrice statunitense
 Florence Fair – attrice statunitense
 Jad Fair – chitarrista e cantante statunitense
 Terry Fair – ex giocatore di football americano statunitense

Altro
 Zack Fair –  personaggio di Final Fantasy VII

Pagine correlate
FAIR